Jackson Center désigne :

 Jackson Center, un village situé dans l'Ohio ;
 Jackson Center, un borough situé en Pennsylvanie ;

Homonymie de localités aux États-Unis